Горчинский — фамилия; имеет женскую форму Горчинская.
 Горчинский, Адам (1805—1876) — польский художник, беллетрист и драматург.
 
 См. также 
 Гарчинский — польский дворянский герб.